Sezon National League A będzie rozgrywany na przełomie 2015 i 2016 roku jako 78. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Szwajcarii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpi 12 zespołów.

Obrońcą tytułu jest drużyna HC Davos, która w finale poprzedniej edycji pokonała ZSC Lions 4:1.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpocznie się 9 września 2015, a zakończy 27 lutego 2016 roku. Uczestniczy w nim 12 drużyn, które rozegrały po 50 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewni sobie awans do rundy playoff, w której będą walczyły o mistrzostwo Szwajcarii.

 Tabela

Legenda:     = Awans do fazy play-off,     =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach National League A w sezonie 2015/2016 będzie składa się z trzech rund. Uczestniczyć będą w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajmie w sezonie zasadniczym wyższe miejsce (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane będą w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Faza play-out 
W rywalizacji o utrzymanie wezmą udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9-12. Punkty z fazy zasadniczej będą uwzględnione w klasyfikacji. Drużyny rozegrały ze sobą sześć spotkań, po dwa z każdą drużyną. Po rozegraniu wszystkich spotkań dwa pierwsze zespoły zapewniają sobie utrzymanie w lidze, zaś dwa słabsze zespoły zagrają ze sobą w rywalizacji do czterech zwycięstw. Przegrany tej rywalizacji zagra o utrzymanie się w lidze z mistrzem niższej klasy rozgrywek (National League B). Zwycięzca tej serii zagra w przyszłym sezonie w NLA.

 Tabela

Legenda:     = Utrzymanie w NLA,     =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Baraż o utrzymanie
Barażu o jedenaste, gwarantujące miejsce w kolejnym sezonie rozgrywek NLA zmierzą się dwa najsłabsze zespoły sezonu zasadniczego.

Rywalizacja o miejsce w NLA
W rywalizacji o dwunaste miejsce ligi NLA w sezonie 2015/2016 walczyć będą dwa zespoły. Najsłabsza drużyna ligi oraz mistrz ligi NLB (drugi poziom rozgrywek w Szwajcarii). Seria jest rozgrywana w formule do czterech zwycięstw.

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Szwajcarii
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w Szwajcarii
2016 w Szwajcarii